Mentor Toruń Cup 2019 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w kategorii seniorów, juniorów, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice. Zawody były rozgrywane równolegle z Interclub Mentor Toruń Cup 2019 dla młodych łyżwiarzy w klasie złotej i srebrnej. Zawody rozgrywano od 8 do 13 stycznia 2019 roku na lodowisku TorTor Arena w Toruniu.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Solistki (J)

Pary taneczne (J)

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
2019 w łyżwiarstwie figurowym
2019 w polskim sporcie